Monteleone ist Name oder Namensbestandteil folgender italienischer Gemeinden:

 Monteleone di Fermo in der Provinz Ascoli Piceno
 Monteleone di Puglia in der Provinz Foggia
 Monteleone di Spoleto in der Provinz Perugia
 Monteleone d’Orvieto in der Provinz Terni
 Monteleone Rocca Doria in der Provinz Sassari
 Monteleone Sabino in der Provinz Rieti
 Monteleone di Calabria, bis Ende 1928 der Name von Vibo Valentia, Hauptstadt der Provinz Vibo Valentia

Monteleone ist der Familienname folgender Personen:
 Davide Monteleone (* 1974), italienischer Fotograf und Journalist
 Enzo Monteleone (* 1954), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 John Monteleone (* 1947), US-amerikanischer Gitarrenbauer
 Thomas F. Monteleone (* 1946), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Herzog von Monteleone